HMS Minotaur ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Marina Real Británica:

  fue un navío de línea de 74 cañones de tercera clase botado en 1793, y que participó en las batallas del Nilo y de Trafalgar. Naufragó en 1810 cerca de Texel.
   fue un navío de línea de 74 cañones de tercera clase botado en 1816, renombrado HMS Hermes en 1866 y desguazado en 1869.
 , ordenado como HMS Elephant pero renombrado HMS Minotaur antes de ser botado en 1863, fue el cabeza de serie de su clase de acorazados ironclad. Fue renombrado  Boscawen II en 1904, Ganges en 1906 y Ganges II en 1908, y desguazado en 1922.
  fue el cabeza de serie de la su clase de cruceros acorazados, botado en 1906 y desguazado en 1920.
 HMS Minotaur debería haber sido un crucero de clase Town, pero fue renombrado  antes de su botadura. Sirvió durante la segunda guerra mundial y fue desguazado en 1959.
 HMS Minotaur fue el líder de su clase de cruceros ligeros, botado en 1943, fue transferido a la Armada Real Canadiense en 1944 que lo renombró  . Fue dado de baja en 1958 y desguazado en 1960.

Nombres de buques británicos